Sant Ruf de Lleida, monument de Lleida protegit com a bé cultural d'interès local 
 Hagiografies:
 Sant Ruf de Roma, deixeble de Pau de Tars, esmentat al Nou Testament per Pau i potser també per Sant Marc
 Sant Ruf de Tebes, bisbe de Tebes (Grècia), un dels Setanta deixebles i que l'Església ortodoxa identifica amb Ruf de Roma
 Sant Ruf de Tortosa sant llegendari, bisbe de Tortosa i suposat deixeble de Sant Pau
 Sant Ruf d'Avinyó (), bisbe a Avinyó (Valclusa), al, que algunes tradicions volen remuntar al segle I i identificar amb el Ruf de Roma